

Patronyme 

 John Kimmel (1866–1942), accordéoniste américain ;
 Husband E. Kimmel (1882-1968), militaire de l'US Navy ;
 Jimmy Kimmel (1967- ), humoriste et animateur de télévision américain ;
 Megan Kimmel (1980- ), athlète américaine spécialiste du skyrunning
 Willibald Kimmel (1929-2011), homme politique allemand

Toponymes 

 Kimmel, commune de la wilaya de Batna, en Algérie ;

Autres 
 Kimmel Kabins,  cabanes constituant autrefois un hôtel, dans le comté de Teton, dans le Wyoming, aux États-Unis.
 Kimmel Center for the Performing Arts, grand complexe dédié aux spectacles vivants sur Broad Street, à Philadelphie ;
 Kimmel Center for University Life, centre d'activités de l'Université de New York; 

Patronyme lorrain